Ле-Рері́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на південний захід від Парижа, 115 км на північний схід від Нанта, 33 км на північний схід від Анже.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 399 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1004,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки

Посилання 
 Ле-Рері на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Рері на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Мен і Луара